Кот-д’Ор (, буквально «Золотой Берег») — департамент на востоке Франции.

География 
Департамент является частью региона Бургундия — Франш-Конте.

Площадь территории — 8763 км². К северу от Дижона тянется горная гряда плато Лангр. На юго-востоке протекает река Сона.

История 
Кот-д’Ор — один из 83 департаментов, созданных во время Французской революции. Он был создан 4 марта 1790 года на части территории исторической провинции Бургундии.

Административное деление 
Департамент включает 3 округа, 43 кантона и 707 коммун.

Кантоны департамента Кот-д’Ор 
 Арне-ле-Дюк
 Беньё-ле-Жюиф
 Блиньи-сюр-Уш
 Бон-Север
 Бон-Юг
 Венаре-Ле-Лом
 Витто
 Грансе-ле-Шато-Нёвель
 Дижон-1
 Дижон-2
 Дижон-3
 Дижон-4
 Дижон-5
 Дижон-6
 Дижон-7
 Дижон-8
 Жевре-Шамбертен
 Женли
 И-сюр-Тий
 Лень
 Льерне
 Мирбо-сюр-Без
 Монбар
 Монтиньи-сюр-Об
 Ноле
 Нюи-Сен-Жорж
 Осон
 Понтайе-сюр-Сон
 Преси-су-Тий
 Пуйи-ан-Осуа
 Ресе-сюр-Урс
 Селонже
 Семюр-ан-Осуа
 Сен-Жан-де-Лон
 Сен-Сен-л’Аббеи
 Сольё
 Сомбернон
 Сёр
 Фонтен-Франсез
 Фонтен-ле-Дижон
 Шатийон-сюр-Сен
 Шенов
 Энье-ле-Дюк

Ссылки 
 Seurre and the river Saone, Burgundy — Tourism and local life — french and english
 Prefecture website (in French)
 Conseil Général website (in French)
 http://www.ot-dijon.fr/
 https://web.archive.org/web/20120418135455/http://www.1911encyclopedia.org/Cote-d%27Or
 The Côte-d’Or economy (in French) Click on Côte-d’Or then Spécificité.